Havran kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Havran (berg i Slovakien),

Tjeckien 

 Havraň, ort, Ústí nad Labem, 
 Havran (berg i Tjeckien), Plzeň, 
 Havrań, berg, Karlovy Vary,

Turkiet 

 Havran (distriktshuvudort), Balıkesir, 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar